Il trionfo di Clelia – opera seria composta da Johann Adolf Hasse nel 1762
Il trionfo di Clelia – opera seria composta da Christoph Willibald Gluck nel 1762, su libretto di Pietro Metastasio
Il trionfo di Clelia – opera seria composta da Ferdinando Bertoni nel 1769, sempre su libretto di Pietro Metastasio
Il trionfo di Clelia – opera seria composta da Sebastiano Nasolini nel 1798, su libretto di Antonio Simeone Sografi
Il trionfo di Clelia – opera seria composta da Marcos António Portugal nel 1802, sempre su libretto di Antonio Simeone Sografi